Дивизион 1 1986/1987 () — 23-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1986/87 на сайте rsssf.com 

1986/1987
Алжир
Алжир
1986 год в Алжире
1987 год в Алжире